Takahiro Yamada (turner) (1964), Japans turner
 Takahiro Yamada (voetballer) (1972), Japans voetballer
 Takahiro Yamada (muzikant) (1977), Japans muzikant en lid van Asian Kung-Fu Generation
 Takahiro Yamada (wielrenner), Japans wielrenner